Штайгер — фамилия:

 Штайгер, Галлус (1879—1966) — католический прелат и миссионер.
 Штайгер, Евгений Викторович (род. 1981) — российский профессиональный хоккеист.
 Штайгер, Эмиль (; 1908—1987) — швейцарский теоретик литературы (писал на немецком языке).
 Штайгер, Якоб Роберт (1801—1862) — швейцарский врач и либеральный политик.

См. также 
 Штайгер (премия) — немецкая премия
 Штейгер